Новая Липовка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Русский хутор Ново-Липовский был основан на правом берегу реки Курдюм в период столыпинской аграрной реформы, на вненадельной земле Пристанской волости Саратовского уезда, купленной через посредство Крестьянского Поземельного Банка. Поселенцами были крестьяне Липовской волости Саратовского уезда. На 1914 год в хуторе (упоминавшемся также как деревня) числилось 25 дворов, в которых проживало 129 мужчин и 130 женщин. Православное население составляло часть прихода находившейся в версте Свято-Никольской церкви села Расловлевки.

В послереволюционное время Новая Липовка в составе одноименного сельсовета входила в Пристанскую и Расловскую волости Саратовского уезда, с ноября 1923 года - Саратовскую волость, а с марта 1924 года - в составе Расловского (Мало-Расловского) сельсовета Саратовской волости.

В поздний советский период деревня относилась к Дубковскому сельсовету Саратовского района. На 1987 год здесь проживало около 180 человек, имелась школа.

Физико-географическая характеристика 
Деревня располагается на севере Саратовского района, в 8 километрах от посёлка Дубки и в 34 километрах от областного центра города Саратова. Село располагается на берегах реки Курдюм. Вблизи села проходит автодорога южный подход до аэропорта Гагарин.

Климат
Климат в деревне умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура — 6,3 °C. Среднегодовая норма осадков — 446 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 26 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в августе, в среднем 45 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть
В деревне семь улицы: Дорожная, Станционная, Новая, Заречная, Цветочная, Садовая, Широкая.

Население 

На 2019 год в селе проживало 269 человека, насчитывается 98 дворов.

Инфраструктура 
В селе работают дом культуры, филиал библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Село полностью газифицировано.

Памятники 
Рядом с Домом культуры в деревне установлен памятник погибшим воинам-интернационалистам.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Дубковского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района